American Soccer League (ASL) (« Ligue américaine de soccer ») est une dénomination qui a été utilisée successivement par trois ligues de soccer professionnel différentes aux États-Unis.

ASL I

L'American Soccer League originale, en existence entre 1921 et 1933, est la première ligue professionnelle de soccer significative et viable aux États-Unis. Elle est créée par la fusion de plusieurs équipes de la National Association Football League (NAFBL) et de la Southern New England Soccer League en 1921. Cette fusion provient d'un désenchantement grandissant dans le management de la NAFBL et le désir de la Fédération des États-Unis de soccer (United States Football Association - USFA) de créer une ligue unifiée.

À partir de 1924, la combinaison d'un excellent niveau de jeu et de bons salaires attire des joueurs de talent d'autres pays, notamment d'Écosse et d'Angleterre. En 1928, un conflit éclate entre les propriétaires de club et l'USFA. Tout d'abord, il semble que l'ASL est en mesure de remporter le conflit mais l'USFA décide de la création d'une nouvelle ligue, la Eastern Professional League (LPE). S'ensuivit une période de trouble, aggravé par la Grande Dépression de 1929, qui engendre la fin de l'ASL à l'automne 1933.

Champions

ASL II
À l'automne 1933, une seconde ASL fut créée. Cette seconde ligue survivra jusqu'en 1983. Comme la première ASL, cette ligue opéra principalement au nord-est des États-Unis. Pour entrer en compétition avec la NASL, l'ASL devint national en 1976 en se développant à l'Ouest des États-Unis en ajoutant des équipes de Los Angeles, Oakland, Sacramento, Salt Lake City et Tacoma.

Bob Cousy fut engagé en tant que commissaire et la ligue changea le système de points pour ressembler à la NASL. Les équipes de l'ASL obtenaient 5 points pour une victoire, 2 pts pour un nul et 1 point de bonus pour chaque but marqué (maxi 3 par match). Il existait également un nombre limite de joueurs étrangers dans chaque équipe, ceci pour rendre la ligue populaire aux yeux des américains.

Cette expansion donna à l'ASL une exposition nationale mais les clubs de la NASL étaient tout de même plus puissants financièrement. Souvent des joueurs se voyaient offrir de meilleurs contrats pour signer dans des clubs de la NASL.

Le point culminant de cette ligue fut probablement le match de championnat de 1976 entre les Los Angeles Skyhawks et le New York Apollo. Les Skyhawks gagnèrent 2-1 devant  fans. Mais à partir de 1979, les affluences diminuèrent et les revenues des équipes avec et la ligue s'éteignit en 1983. Après cette ASL 2, plusieurs équipes formèrent l'original USL qui joua deux saisons en 1984 et 1985.

Champions

ASL III

La ligue suivante, et dernière appelée ASL dura deux saisons, 1988 et 1989. Elle comprenait dix équipes de la côte Est. Durant la seconde saison, le champion de ASL, Fort Lauderdale Strikers, joua contre le champion de la Western Soccer Alliance, San Diego Nomads, dans un match pour le titre de champion national. En 1990, l'ASL et la WSA fusionnèrent pour former l'APSL (American Professional Soccer League).

Champions

ASL IV 

De 2014 à 2017.

Clubs
 Rowdies de Tampa Bay (1988 et 1989)
 Strikers de Fort Lauderdale (1988 et 1989)

Compétition de soccer disparue aux États-Unis